A 2019-es Super Formula szezon a 33. szezonja a legmagasabb szintű japán formula sorozatnak, illetve a hetedik Super Formula név alatt. A szezon április 20-án kezdődött és október 27-én fejeződött be. A bajnokságot Nick Cassidy nyerte meg.A csapatok számára kiirt bajnokságot a DoCoMo Team Dandelion Racing alakulata nyerte meg.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár

A bajnokság végeredménye

Pontrendszer

Versenyzők

Csapatok

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 A Super Formula honlapja

Super Formula
Autóversenyzés Japánban